Endomorf kan syfta på:

Kroppstyper (Sheldon) – Sheldons ursprungliga teori om kroppstyper
Kroppstyper (styrketräning) – Sheldons teori idag om kroppstyper